Universidad Católica puede referirse a
 Universidad Católica, un tipo de universidad que forma parte de la estructura de la Iglesia Católica.

Argentina 
 Pontificia Universidad Católica Argentina, en Buenos Aires.
 Universidad Católica de Córdoba
 Universidad Católica de Cuyo
 Universidad Católica de La Plata
 Universidad Católica de las Misiones
 Universidad Católica de Salta
 Universidad Católica de Santa Fe
 Universidad Católica de Santiago del Estero

Bolivia 
 Universidad Católica Boliviana San Pablo

Brasil 
 Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais
 Pontificia Universidad Católica de São Paulo
 Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur

Chile
 Pontificia Universidad Católica de Chile, en Santiago.
 Club Deportivo Universidad Católica, el club de fútbol de la universidad.
 Club Deportivo Universidad Católica, el club de fútbol femenino de la universidad.
 Club Deportivo Universidad Católica, el club deportivo de la universidad.
 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Valparaíso.
 Universidad Católica Silva Henríquez, en Santiago.
 Universidad Católica de la Santísima Concepción, en Concepción.
 Universidad Católica de Temuco, en Temuco.
 Universidad Católica del Maule, en Talca y Curicó.
 Universidad Católica del Norte, en Antofagasta y Coquimbo.

Colombia 
 Universidad Católica de Oriente, en Rionegro.
 Universidad Católica de Colombia, en Bogotá.
 Pontificia Universidad Javeriana, en Bogotá y Cali.
 Universidad de La Salle (Bogotá), en Bogotá.
 Universidad del Rosario, en Bogotá.

Costa Rica 
 Universidad Católica de Costa Rica

Ecuador 
 Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en Quito.
 Club Deportivo de la Universidad Católica (Ecuador), el club deportivo de la universidad.
 Universidad Católica Santiago de Guayaquil, en Guayaquil.
 Universidad Católica de Cuenca, en Cuenca.
 Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, en Cuenca.
 Universidad Técnica Particular de Loja, en Loja.

España 
 Universidad Católica de Murcia
 Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol, el club de fútbol de la universidad.
 Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir
 Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila

Estados Unidos
 Universidad Católica de América

Paraguay
 Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"

Perú 
 Pontificia Universidad Católica del Perú
 Universidad Católica Sedes Sapientiae
 Universidad Católica de Santa María
 Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, en Chiclayo.
 Universidad Católica San Pablo, en Arequipa.
 Universidad Católica de Trujillo, en La Libertad.
 Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, en Ancash.

Portugal 
 Universidad Católica Portuguesa

Taiwán 
 Universidad Católica Fu Jen

Uruguay 
 Universidad Católica del Uruguay, en Maldonado, Montevideo y Salto.

Venezuela 
 Universidad Católica Andrés Bello
 Universidad Católica del Táchira
 Universidad Católica Cecilio Acosta